HMS „Seal” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca fokę:
  – niszczyciel typu Earnest zwodowany w 1897, sprzedany w 1921.
  – podwodny stawiacz min typu Grampus zwodowany w 1938, w 1940 uszkodzony przez minę, poddany Niemcom i wcielony do Kriegsmarine, w 1945 samozatopiony.
 HMS „Seal” – okręt pomocniczy zwodowany w 1967, w służbie Royal Air Force, w 1991 przekazany Royal Navy, następnie (w tym samym roku) Royal Maritime Auxiliary Service.

Przypisy 

Seal